Landkreis Mühlhausen steht für folgende Landkreise in Thüringen:

 Landkreis Mühlhausen i. Th. (1816–1952)
 Landkreis Mühlhausen (1990–1994), siehe Kreis Mühlhausen

Siehe auch:

 Kreis Mülhausen (1871–1920) in Elsaß-Lothringen